I Am Jesus Christ — предстоящая компьютерная игра в жанре симулятора бога с элементами открытого мира, разрабатываемая польской компанией SimulaM и издаваемая PlayWay S.A.. Релиз игры намечен на 2 квартал 2023 года для Windows.

Игровой процесс 
Игрок управляет Иисусом, путешествуя по огромному свободному миру, где он может совершать более 30 различных чудес, а также крестить людей и сражаться с армиями сатаны. В игре также будут дополнительные способности, о которых пока ничего не известно.

Игра ведётся от первого лица, видны только руки Иисуса и интерфейс, состоящий из полоски здоровья, которая уменьшает количество чудес, совершаемых игроком.

Сюжет 
Сюжет игры будет строиться на библейских сказаниях, о том как Иисус явился на землю.

Разработка 
I Am Jesus Christ была анонсирована 6 декабря 2019. С января 2020 года разработчики начали вести Devlog, в которых рассказывают о процессе разработки игры.

Отзывы критиков

До релиза 
.

17 ноября 2022 РПЦ раскритиковала выход игры:

Примечания 

Симуляторы бога